Der Begriff Wasserfreunde kann Folgendes bezeichnen:

 eine im Wasser lebende Käferfamilie, siehe Wasserkäfer
 eine Pflanzengattung aus der Familie Akanthusgewächse, zu denen eine Reihe in der Aquaristik bedeutsame Pflanzen zählen, siehe Wasserfreunde (Gattung).
 einen Schwimmverein aus Hannover, siehe SV Wasserfreunde 1898 Hannover
 einen Schwimmverein aus Berlin, siehe Wasserfreunde Spandau 04